

Geografia
 Consul – comunità non incorporata dell'Alabama, Stati Uniti
 Consul – villaggio del Saskatchewan, Canada

Veicoli
 Airspeed Consul – aeroplano da trasporto passeggeri di linea britannico
 Ford Consul – autovettura prodotta dalla Ford in Gran Bretagna

Altro
 Consul – nell'antica Roma, magistrato che esercitava il supremo potere civile e militare
 Consul – genere di ninfalidi

Altri progetti